Эксли (; ;  ) — английская и немецкая фамилия.

Известные носители:

 Эксли, Вильгельм (1851—†) — швейцарский историк, профессор в Цюрихском политехническом институте.
 Эксли, Джон (1867—1938) — американский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900 и 1904 годов.
 Эксли, Шек (1949—1994) — спелеодайвер, один из пионеров подводных погружений в пещерах, автор ряда рекордов и изобретений в дайвинге.

Примечания